Križ steht für:

 Križ, kroatische Ortschaft
 Kriz (Oase), Oase in Tunesien

Kriz bzw. Kříž ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kříž (1911–1947), tschechoslowakischer Journalist
Antonín Kříž (* 1943), tschechoslowakischer  Radrennfahrer
 Ferdinand von Kriz (1820–1872), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Frank Kriz (1894–1970), US-amerikanischer Turner
 Georg Kriz (1921–2019), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Günther Kriz (* 1940), österreichischer Radrennfahrer
 Jürgen Kriz (* 1944), deutscher Psychotherapeut und Psychologe
 Ladislav Kříž (* 1944), tschechoslowakischer Sprinter
 Margarete Kriz-Zwittkovits (* 1959), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Miloslav Kříž (1924–2013), tschechischer Jurist, Basketballer und ehemaliger FIBA-Kommissar
 Nicole Kriz (* 1983), australische Tennisspielerin
 Ota Kříž (1845–1874), österreichischer Polarfahrer, siehe Otto Krisch
 Pavel Kříž (* 1961), tschechischer Schauspieler und Psychotherapeut
 Silvan Kriz (* 2000), österreichisch-schweizerischer Fußballspieler
 Tomáš Kříž (* 1959), tschechischer Fußballspieler
 Willy Christian Kriz (* 1968), deutscher Wirtschafts- und Organisationspsychologe